Villafranca (italienisch und spanisch) oder Vilafranca (katalanisch) ist der Name folgender Orte:

in Spanien:
Villafranca de Ordicia (auch Villafranca de Oria) (Gipuzkoa, Baskenland)
Villafranca del Bierzo (Bierzo, Altkastilien-Leon)
Villafranca del Castillo (Madrid)
Villafranca del Campo (Comarca del Jiloca, Aragonien). siehe auch: Eisenbahnunfall von Villafranca del Campo
Villafranca de Córdoba (Córdoba, Andalusien)
Villafranca de la Sierra (Ávila, Altkastilien-Leon)
Villafranca de los Barros (Badajoz, Extremadura)
Villafranca de Ebro (Saragossa, Aragonien)
Vilafranca de Bonany (Mallorca, Balearen)
Vilafranca del Penedès (Barcelona, Katalonien)

in Italien
Villafranca Sicula (Agrigent, Sizilien)
Villafranca Tirrena (Messina, Sizilien)
Villafranca d’Asti (Asti, Piemont)
Villafranca Piemonte (Turin, Piemont)
Villafranca di Verona (Verona, Venetien)
Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara, Toskana)

Siehe auch:
 Vorfrieden von Villafranca
 Vilafranca
 Vila Franca
 Villefranche, französische Bezeichnung für Villafranca
 Francavilla